Selon les contextes, l'inviolabilité peut signifier :

Droit

Droit constitutionnel
L'inviolabilité du souverain dans les monarchies (cf. Loi décrétant l'inviolabilité du roi).

Droit international
L'inviolabilité des frontières est synonyme d'intégrité territoriale.
L'inviolabilité diplomatique est une des immunités diplomatiques prévues pour les diplomates dûment accrédités dans un pays.

Common law
L'inviolabilité de la demeure est protégée par la doctrine du château en common law, de même que la Charte des droits et libertés de la personne au Québec.

Philosophie ou religion
L'inviolabilité de la vie humaine est un concept philosophique ou religieux (cf. encyclique Evangelium vitæ). 

Lexique juridique